Memory Alpha (Star Trek), een planetoïde in de televisieserie Star Trek
Memory Alpha (wiki), een wiki over Star Trek